Майоран (иногда Майориан; ; V век) —  во второй половине V века.

Биография 
Майоран был главой Астийской епархии во второй половине V века. Предыдущим известным епископом города Асти был живший в середине того века Пастор.

Единственный современный Майорану документ — акты , проведённого по инициативе папы Гилария в 465 году в Риме. В них подпись Майорана Астийского стоит шестнадцатой (из сорока восьми) между подписями епископов Евсевием Сиенским и Юстом Фаэнцским. Это свидетельствует о том, что Майоран уже находился на епископской кафедре города Асти некоторое время, так как тогда под церковными актами подписи располагались в соответствии с продолжительностью управления иерархами своими епархиями.

О главах Астийской епархии в течение следующих ста лет сведений не сохранилось. В составленных в XVII—XVIII веках списках местных епископов преемниками Майорана упоминаются Ландульф (в 491 году), Евсевий (в 533 году) и Руф (в 571 году), но все свидетельства о них недостоверны. Следующим после Майорана достоверно известным епископом Асти был живший во второй половине VI века Секунд.

Примечания

Литература 
 
 

Епископы Асти
Епископы V века